El Príncipe Luis Guillermo de Bentheim y Steinfurt (; 1 de agosto de 1812 - 28 de septiembre de 1890) fue un teniente general del Reino de Hannover y el Reino de Prusia y Príncipe de Bentheim y Steinfurt desde el 3 de noviembre de 1866 hasta su muerte.

Primeros años 
Luis Guillermo nació en Burgsteinfurt, Electorado de Brunswick-Lüneburg el 1 de agosto de 1812 y era el mayor de los vástagos del príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt (1781-1866) y su esposa la Condesa Guillermina de Solms-Braunfels (1793-1865). Luis Guillermo era el hermano mayor del Príncipe Guillermo Fernando de Bentheim y Steinfurt (1814-1849), el Príncipe Julio Arnaldo de Bentheim y Steinfurt (1815-1857), el Príncipe Carlos Everwin de Bentheim y Steinfurt (1816-1854), la Princesa Augusta Juliana de Bentheim y Steinfurt (1817-1880), y el Príncipe Fernando Otón de Bentheim y Steinfurt (1819-1889).

Carrera militar 
Desde 1844, Luis Guillermo fue creado Rittmeister à la suite del Regimiento Hanoveriano Real de Guardias y ascendió a mayor en 1849. En 1855, fue hecho teniente coronel, coronel en 1859, mayor general en 1862 y teniente general en 1879.

Carrera política 
En 1866, Luis Guillermo sucedió a su padre como jefe de la Casa Principesca de Bentheim y Steinfurt. Como tal, se convirtió en miembro hereditario de la Cámara Alta Prusiana y de la Primera Cámara de la Dieta del Reino de Hannover. Siguiendo a la anexión de Hannover por Prusia, luis Guillermo sirvió como miembro del Consejo Provincial de Westfalia.

Empezando en 1875, Luis Guillermo pasó a ser miembro de la Cámara de los Lores de Wurtemberg. Heredó el asiento de su tío, quien no tenía hijos, el Príncipe Fernando de Solms-Braunfels quien murió en 1873. Después de 1884, Luis Guillermo fue representado en la Cámara de los Lores de Wurtemberg en Stuttgart por su hijo Alexis.

Matrimonio e hijos 
Luis Guillermo contrajo matrimonio con la Landgravina Berta de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, el mayor de los vástagos del Landgrave Carlos de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y su primera esposa, la Princesa Augusta de Hohenlohe-Ingelfingen, el 27 de junio de 1839 en el Palacio de Barchfeld, Barchfeld. Luis Guillermo y Berta tuvieron seis hijos:

 Princesa Adelaida de Bentheim y Steinfurt (17 de mayo de 1840 - 31 de enero de 1880)
 ∞ 1879 Landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1831-1890)
 Princesa Juliana de Bentheim y Steinfurt (5 de enero de 1842 - 29 de abril de 1878)
 ∞ 1873 Landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1831-1890)
 Princesa María de Bentheim y Steinfurt (26 de octubre de 1843 - 22 de enero de 1931)
 ∞ 1867 Príncipe Luis de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1831-1912)
 Príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt (17 de noviembre de 1845 - 21 de enero de 1919)
 ∞ 1881 Princesa Paulina de Waldeck y Pyrmont (1855-1925)
 Príncipe Carlos de Bentheim y Steinfurt (21 de febrero de 1848 - 30 de marzo de 1854)
 Príncipe Jorge de Bentheim y Steinfurt (28 de junio de 1851 - 28 de abril de 1939)
 ∞ 1889 Gertrud Porth (1866-1942), creada Freifrau von Althaus por el Duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha

Títulos y estilos 
 1 de agosto de 1812 - 3 de noviembre de 1866: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Bentheim y Steinfurt
 3 de noviembre de 1866 - 28 de septiembre de 1890: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Bentheim y Steinfurt

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Frank Raberg: Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten 1815–1933. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2001

Enlaces externos 
 Kurzbiographie der Staatsbibliothek Berlin

Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Generales de Prusia
Príncipes de Alemania
Casa de Bentheim y Steinfurt
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia